Салии:

 Салии — в Древнем Риме жреческая коллегия, состоявшая из 12 жрецов бога Марса и 12 жрецов бога Квирина.
 Салии, Лазарус (1935—1988) — палауанский политик, президент Палау.